Theromyzon är ett släkte av ringmaskar. Theromyzon ingår i familjen broskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Broskiglar
Theromyzon